Зелейник (ж. р. зелейница; от зелие; устар.)

 Зелейник — лекарь, лекарка, кто лечит и чарует травами, зельями, кореньями; см. фитотерапия.
 Зелейник — книга о зелиях (целебных травах); вид травника, .
 Зелейник'' — казенник, казенная часть орудия, куда кладётся зелье (порох, заряд).

Примечания